Cul-blanc est un nom familier donné à plusieurs espèces d'oiseaux :

Le Traquet motteux, et plus généralement les espèces du genre oenanthe.
Certaines espèces du genre Accipiter.
Certaines espèces de la sous-famille des bécassines.
Certaines espèces de la famille des Dicruridae.

Nom d'oiseau ambigu